Заслуженный работник экономики Республики Армения () — почётное звание Армении. Звание присваивает Президент Республики Армения работникам сфер промышленности, строительства, транспорта, связи, сельского хозяйства, охраны природы, энергетики имеющим не менее чем 15-летний опыт работы и высокую квалификацию за видную практическую деятельность, большие заслуги в области подготовки и воспитания кадров.

Ссылки 
 Закон Республики Армения «О почётных званиях Республики Армения»
 Информация на сайте Президента Армении

Почётные звания Республики Армения